Josip Babin je lahko:
 Josip Babin (general)
 Josip Babin (znanstvenik)